Якубець — українське прізвище.

Відомі носії:
 Якубець Іван Миколайович (1955) — український військовик, полковник, екс-командувач Аеромобільних військ ЗСУ, учасник бойових дій в Косово.
 Якубець Мар'ян (1910—1998) — польський літературознавець.
 Франтішек Якубець (чеськ. František Jakubec, 12 квітня 1956 — 27 травня 2016) — чехословацький футболіст.
Українські прізвища